DIZ steht für:

 DIZ (Zeitzeichensender), ehemaliger Zeitzeichensender aus Nauen
 Deutsches Institut für Zeitgeschichte
 Description in ZIP, Informationen (im Reintextformat) über den Inhalt in Archivdateien, siehe FILE_ID.DIZ
 Unterlahnkreis (Kfz-Kennzeichen für Diez)

DiZ steht für:
 Zentrum für Hochschuldidaktik

Diz ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Diz (* 1965), argentinischer Volleyballspieler

diz steht für:
 Ding (Sprache) (ISO-639-3-Code),  Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo

Siehe auch:
 Diez (Begriffsklärung)
 Ditz

Abkürzung